Cohors I Thracum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Thracum (Arabia)
 Cohors I Thracum (Britannia)

 Cohors I Thracum Germanica
 Cohors I Thracum Syriaca

 Cohors I Augusta Thracum